Otto av Wittelsbach kan syfta på:

 Otto I av Wittelsbach, hertig av Bayern död 1183
 Otto VIII av Wittelsbach, hertig av Bayern död 1208